Джерри () — мужское имя, разговорная форма имени Джеральд.

Фильмы 

 Джерри Магуайер — фильм режиссёра Кэмерона Кроу.

Другое 
 Мышь Джерри — противник кота Тома в мультсериале «Том и Джерри».
 Джерри (, от german — немец) — прозвище, которое британские солдаты дали немецким во время Второй Мировой войны.

Примечания